

Sciences et techniques 
En biologie :
 Mina est un genre de plantes dicotylédones de la famille des Convolvulacées, désormais considéré comme synonyme d'Ipomoea ;
 Mina est un genre d'insectes hémiptères, de la famille des Membracides ;
 Mina est l'ancien nom de Mnia, un genre d'insectes coléoptères de la famille des Staphylinidés.

Sciences sociales et humaines

Anthropologie 
 Les Mina sont un peuple du Togo et du Bénin.

Linguistique 
 Le mina est une langue du Togo et du Bénin, une langue gbe.
 Le mina est une langue du Cameroun, une langue tchadique.
 Mina signifie :
 « mine » en italien et en espagnol ;
 « dernier sourire » en polonais, « fille de la terre » en tchèque, « volonté » en allemand ;
 « mamie » en corse ;
 « amour pur » ou « amour divin » en francique, en opposition à Liebe qui est employé pour l'amour charnel.

Culture et société

Associations 
 Dolle Mina est un groupe féministe néerlandais des années 1970.
Dolle Mina (Belgique) est un groupe féministe de Belgique (Flandre) inspiré du groupe néerlandais.

Cinéma et télévision 
 Mina est un film mexicain de Juan Carlos Colín, sorti en 1992 ;
 Mina est un drama sud-coréen ;
 La mina est un film italien de Giuseppe Bennati sorti en 1958.

Littérature et bande dessinée 
 Mina Mongoose est un personnage des comics Sonic the Hedgehog, publiés par Archie Comics.

Tourisme 
 Mina est un orang-outan de Bukit Lawang (Sumatra, Indonésie).

Anthroponyme

Prénom 
 Mina est le diminutif de nombreux prénoms féminins, dont Amina, Carmina et Wilhelmina.
 Mina est aussi :
 un prénom d'origines diverses, dont l'Inde ;
 un prénom arabe signifiant  ;
 un prénom masculin égyptien, souvent confondu avec Amina.

Patronyme 

 Denise Mina (1966-), une écrivaine écossaise ;
 Francisco Espoz y Mina (1781-1836), un général espagnol de la guerre d'indépendance espagnole ;
 Oscar Mina (1958-), un homme politique de Saint-Marin ;
 Santi Mina (1995-), footballeur espagnol ;
 Yerry Mina (1994-), un footballeur colombien

Pseudonyme 

 Mina ou Minas, surnom donné à l'un des fils de Guru Ram Das dans le sikhisme, la cinquième religion monothéiste sur Terre ;
 Mina, pseudonyme de la chanteuse italienne Anna Maria Mazzini (1940-) ;
 Mina, pseudonyme de la chanteuse Minako Inoue, anciennement Minako Ameku (1977-), membre de MAX ;
 Mina, pseudonyme de la chanteuse japonaise Myoui Mina (1997), membre de Twice ; 
 Mina Tindle, nom de scène d'une chanteuse française (1983-) ;

Toponyme

Mina, un lieu de pèlerinage ;

Mina, une commune rurale située dans le département de Kourinion ;
 Mina, une commune rurale située dans le département de Yaho ;

Amba Mina, parfois appelé Mina, un monastère et lieu de pèlerinage copte près d'Alexandrie, consacré à saint Ménas ;

La Mina, un quartier défavorisé de Barcelone ;

Mina, une census-designated place située dans le comté de Mineral, dans l’État du Nevada ;
 Mina, une localité du comté de Chautauqua, dans l'État de New York ;

Mina, village du dème du Magne-Oriental, dans le district régional de Laconie.

Mina, une municipalité de la province d'Iloílo.

Notes et références 

Abréviation
Homonymie de prénom
Homonymie de titre